Братина:

 Братина — сосуд для питья.
 «Братина» — хоккейный кубок, вручаемой победителю Высшей хоккейной лиги.

См. также 
 Братчина